Malura ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Malura (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Edmund Malura (* 1955), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Oswald Malura (1906–2003), deutscher Maler
 Pavel Malura (* 1970), tschechischer Fußballspieler und -trainer